rull o tirabuixó
 Toponímia:
 El Rull, masia al terme municipal de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental 
 Ca Rull, edifici del municipi de Valls (Alt Camp) 
 Cal Rull, edifici del municipi de Tossa de Mar (Selva)
 Can Rull (Sabadell), barri al nord de la ciutat de Sabadell
 Casa Rull, edifici modernista de l'arquitecte Lluís Domènech i Muntaner de la ciutat de Reus, Baix Camp 
 Turó del Rull, muntanya al terme municipal de Bigues i Riells, a la comarca del Vallès Oriental 
 Museu Casa Rull, museu del Principat d'Andorra d'etnologia, al Carrer Major de Sispony (la Massana)
 Obaga del Rull, obaga del terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental 
 Biografies:
 Rull de la Mira, sobrenom de Pasqual Cucala Mir (Alcalà de Xivert, 1816 - Portvendres, 1892), capitost carlí durant la Tercera Carlinada
 August de Rull Artós (Barcelona, 1868–1937), financer i polític català, ennoblit amb el títol de comte de Casa Rull 
 Baltasar Rull Villar (Onda, 1901 - 1988), polític valencià 
 Bartomeu Rull Cànaves (Pollença, 1691- 1766), bisbe de Malta 
 Ferran Rull (1997), actor català de teatre, cinema i televisió 
 Joan Rull i Queraltó (Barcelona, 1881 - 1908), terrorista i confident 
 Josep Rull i Andreu (Terrassa, 1968), advocat i polític català 
 Pere Rull i Trilla (Falset, 1856 - Reus, 1921), jurista català 
 Xavier Rull i Muruzàbal (Falset, Priorat, 1972), doctor en Filologia Catalana per la Universitat Rovira i Virgili i màster en Lexicografia per la UPF